Les Masters de snooker 1998 ont lieu du 1 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Mark Williams remporte son premier masters de snooker avec une victoire sur le tenant du titre Steve Davis en demi-finale, puis contre le  mondial Stephen Hendry en finale. Cette finale se termine à la manche décisive. Mené 56-34 dans cette manche, Williams empoche les dernières billes pour égaliser, et force Hendry à jouer une nouvelle bille noire qui départagera les deux joueurs. L'Écossais est le premier en position de remporter le match, mais manque une tentative d'empochage facile. Williams le punit en empochant la bille et remporte le titre 10 manches à 9.

Dotation 
Vainqueur :  
Finaliste :  

Meilleur break : 

Total :

Matchs d'invitation 

</center>

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 1998
Snooker en 1998
Sport en février 1998
1998